Бартлетт, Джон ():
  (1677—1761) — член Палаты представителей Коннектикута от Норуолка, колония Коннектикут, на сессии в мае 1718 года.
  (1841—1925) — моряк и политический деятель в Ньюфаундленде.